Deux navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Spadefish''' :

 L' est un sous-marin de classe Balao lancé en 1944 ;
 L' est un sous-marin de classe Sturgeon lancé en 1968.

Spadefish